Het ATP-toernooi van Los Angeles, ook bekend als "Farmers Classic", werd van 25 tot en met 31 juli gespeeld in de Amerikaanse stad Los Angeles. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center op de campus van de UCLA. De ongeplaatste Let Ernests Gulbis won de titel door in de finale de als eerste geplaatste Amerikaan Mardy Fish te verslaan. In het dubbelspel wonnen Xavier Malisse & Mark Knowles de titel door in de finale Somdev Devvarman & Treat Huey te verslaan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles